Condesa Eleonora Bárbara Catalina de Thun-Hohenstein (Viena, 4 de mayo de 1661 - ibídem, 10 de febrero de 1723), fue una condesa de Thun-Hohenstein por derecho propio, y princesa consorte de Liechtenstein, por su matrimonio el 15 de octubre de 1679, con el príncipe Antonio Florián de Liechtenstein.

Matrimonio y descendencia 
Eleonora Bárbara se casó con el príncipe Antonio Florián de Liechtenstein (1656-1721). 

De esta unión nacieron once hijos:
Francisco Agustín (1680-1681), muerto en la infancia. 
Eleonora (1681-1682), muerta en la infancia. 
Antonia María (1683-1715), casada en primeras nupcias con el conde Juan Adán de Lamberg (1677-1708), y en segundas nupcias con el conde Maximiliano Ehrgott de Kuefstein (1676-1728). 
Carlos José (1685), muerto al nacer. 
Antonio Ignacio (1689-1690), muerto en la infancia. 
José Juan Adán (1690-1732), casado en cuatro ocasiones. 
Inocencio Francisco (1693-1707), muerto en la adolescencia. 
María Carolina (1694-1735), casada con el conde Francisco Guillermo de Salm-Reifferscheidt (1670-1734). 
Carlos José (1697-1704), muerto en la infancia. 
Ana María (1699-1753), casada en primeras nupcias con el conde Juan Ernesto de Thun-Hohenstein (1694-1717), y en segundas nupcias con su primo, el príncipe José Venceslao I (1696-1772). 
María Eleonora (1703-1757), casada con el conde Federico Augusto de Harrach-Rohrau (1696-1749).

Eleonora Bárbara falleció el 15 de abril de 1723 en Viena. Fue sepultada en la Iglesia Paulina de Viena. Posteriormente, su hija Ana María también fue enterrada allí. Sin embargo, con el tiempo las tumbas de dicho templo fueron selladas, y a día de hoy se consideran perdidas.

Ancestros

Referencias 

Princesas consortes de Liechtenstein
Nacidos en Viena
Eleonora Barbara
Fallecidos en Viena